Dobsa Elek (1819–1886) földbirtokos
 Dobsa Elek (?–?) magyar bajnok labdarúgó (MTK)